Xiongguanlong ("dragão de Jiayuguan") é um género de dinossauro terópode da superfamília Tyrannosauroidea, do período Cretáceo, encontrada na China. A espécie-tipoé denominada Xiongguanlong baimoensis. Tinha um crânio longo e esguio, media 4 metros de comprimento e pesava de 91 a 227 kg.

Ele está próximo da origem da família Tyrannosauridae.

Descrição

Xiongguanlong era um animal bípede que equilibrava seu corpo com uma longa cauda, como a maioria dos outros terópodes. Era de tamanho intermediário entre os tiranossauróides anteriores do Barremiano e os tiranossaurídeos posteriores do Cretáceo Superior, como o Tiranossauro, e foi estimado que pesasse cerca de 300 quilogramas. As vértebras eram mais robustas do que em outros tiranossauróides basais, possivelmente para suportar melhor um crânio grande. O crânio tinha um focinho longo que lembra o de Alioramus.

Classificação

Os descritores concluíram que Xiongguanlong se separou do ramo principal do Tyrannosauroidea antes do Appalachiosaurus, sendo o táxon irmão de um clado que consiste em Appalachiosaurus e Tyrannosauridae. Foi descoberto que ele está intimamente relacionado ao Alectrosaurus.

Abaixo está um cladograma de Loewen et al. em 2013, incluindo a maioria das espécies de tiranosauróides.

Tyrannosauroidea
Espécies fósseis descritas em 2009
Dinossauros da Ásia
Dinossauros do Cretáceo